Plaats in Indonesië
 Sapta Marga (Manyak Payed), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Tamiang in de provincie Atjeh
 Sapta Marga (Cakranegara), een plaats in het bestuurlijke gebied Mataram in de provincie West-Nusa Tenggara